Speed Racer – film del 2008
 Speed Racer – videogioco del 1983 per Commodore 64
 Speed Racer – videogioco del 1984 per TRS-80
 Speed Racer – videogioco del 1996 per PlayStation
 Speed Racer: The Videogame – videogioco del 2008 per console